Le Cher-Nord est l'appellation qui désigne très communément la zone géographique du nord du département du Cher et dont la principale localité est la petite ville d'Aubigny-sur-Nère. 

Sans existence administrative ou historique réelle, ni limites formellement définies, elle correspond approximativement au territoire du Pays Sancerre-Sologne. Dans son acception la plus large, elle désigne donc la réunion de plusieurs petites régions naturelles et historiques du nord de l'ancienne province de Berry : la Sologne berrichonne (cantons d'Aubigny-sur-Nère et Argent-sur-Sauldre), le Pays-Fort (canton de Vailly-sur-Sauldre), le Sancerrois ainsi que les anciennes terres de la Principauté souveraine de Boisbelle, autour d'Henrichemont et de La Chapelle-d'Angillon. 

Cependant, elle désigne le plus souvent les cantons d'Aubigny-sur-Nère, Argent-sur-Sauldre, La Chapelle-d'Angillon et Vailly-sur-Sauldre, sur lesquels l'attractivité de la ville d'Aubigny-sur-Nère est la plus forte. Dans cette configuration, le Cher-Nord regroupe  habitants dont  au sein de la Communauté de communes Sauldre et Sologne. 

Son unité tient principalement à la rivière de la Sauldre qui la traverse en Pays-Fort et en Sologne et à l'absence de villes d'importance qui se situent toutes à sa périphérie (Bourges, Vierzon, Gien (Loiret), Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)), entre 30 et 50km de la principale localité. 

Il s'agit de la seule zone du département ainsi désignée, on ne parle pas de « Cher-Sud », ni de « Cher-Ouest » ni non plus de « Cher-Est ».

Cher
Berry
Sologne